Jendrosch ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Jendrosch (1890–1944), deutscher Politiker (KPD)
 Klaus-Peter Jendrosch (1939–2008), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Thomas Jendrosch (* 1963), deutscher Professor für Wirtschaftspsychologie